Колонија Охо де Агва има више значења:

 Колонија Охо де Агва (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Охо де Агва (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Охо де Агва (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику